Hetzerath ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Hetzerath (Eifel),  Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Hetzerath (Erkelenz), Ortsteil der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen